Gates Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Gates Island (Arkansas)
 Gates Island (Connecticut)
 Gates Island (Maine)